— японская сэйю.

Позиции в Гран-при журнала Animage 
 2001 год — 11-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую сэйю;
 2002 год — 9-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую сэйю;
 2003 год — 14-е место в Гран-при журнала Animage, в номинации на лучшую сэйю

Биография 
Кайда родилась в Токио. После выпуска из старшей школы Синдзюку она поступила в международнай университет искусств и музыки в Сан-Диего, Калифорния, где обучалась в течение 4 лет по специальности «музыкальный театр». Она вернулась в Японию, чтобы сфокусироваться на озвучивании, дебютировав в OVA Southern Wind в роли Химико, за чем последовали небольшие роли в других аниме; её первой крупной ролью стал Курапика в Hunter × Hunter в 1999 году.

Кроме озвучивания она также выступает радиоведущей и ведёт передачу  .

Роли в аниме 

 1999 год — Corrector Yui (Фина);
 1999 год — Охотник х Охотник (ТВ) (Курапика);
 2001 год — Dr. Rin ni Kiitemite! (Синтия);
 2001 год — Hanaukyou Maid Tai (Таро Ханаукё);
 2001 год — Принц тенниса (ТВ-1) (Сюсукэ Фудзи);
 2001 год — Бродяга Кэнсин OVA-2 (Кэндзи Химура);
 2002 год — Бейблэйд (ТВ-2) (Одзума / мать Кёдзю);
 2002 год — Охотник х Охотник OVA-1 (Курапика);
 2003 год — .hack//Legend of the Twilight (Ока);
 2003 год — Охотник х Охотник OVA-2 (Курапика);
 2003 год — Twin Spica (Сю Судзуки);
 2004 год — Yugo the Negotiator (Марико (Russia Chapter));
 2004 год — Охотник х Охотник OVA-3 (Курапика);
 2004 год — Hanaukyo Maid Tai La Verite (Таро Ханаукё);
 2004 год — Фантастические дети (Мать Тома / Герта);
 2005 год — Принц тенниса (фильм) (Сюсукэ Фудзи);
 2005 год — Принц тенниса: Дар Атобэ (Сюсукэ Фудзи / Юмико Фудзи);
 2005 год — Zettai Shounen (Масаки Макабэ);
 2005 год — Pataliro Saiyuki! (Сон Гоку);
 2005 год — Suzuka (Аяно Фудзикава);
 2005 год — Священные звери OVA (Кассандра);
 2006 год — Futari wa Precure Splash Star (Сидзуэ Хосино);
 2006 год — Принц тенниса OVA-1 (Сюсукэ Фудзи);
 2006 год — Инуками! (ТВ) (Каору Кавахира);
 2006 год — Le Chevalier d'Eon (Королева Мария Лещиньская);
 2006 год — Юный мастер Инь-Ян (Масахиро Абэ);
 2007 год — Священные звери (ТВ-2) (Кассандра);
 2007 год — Kishin Taisen Gigantic Formula (Майкл Шмидт);
 2007 год — Маленькая богиня Карин (Кирика Карасума);
 2007 год — Инуками! (фильм) (Каору Кавахира);
 2007 год — Принц тенниса OVA-2 (Сюсукэ Фудзи);
 2007 год — Гэнсикэн (ТВ-2) (Анджела Бёртон);
 2008 год — Долгое путешествие Порфи (Порфирас);
 2008 год — Сэкирэй (ТВ-1) (Хомура / Кагари);
 2008 год — Принц тенниса OVA-3 (Сюсукэ Фудзи);
 2009 год — Viper's Creed (Терезия);
 2009 год — Хеталия и страны Оси (Китай);
 2009 год — Клинок Королевы (ТВ-1) (Экидона);
 2009 год — Принц тенниса OVA-4 (Сюсукэ Фудзи);
 2009 год — Когда плачут чайки (Гаап);
 2009 год — Клинок Королевы (ТВ-2) (Экидона)
 2010 год — Сэкирэй (ТВ-2) (Хомура / Кагари)
 2010 год — Клинок Королевы OVA-1 (Экидона)
 2010 год — Звездное небо (Ё Томоэ в детстве)
 2011 год — Jewelpet Sunshine (Перидот)
 2012 год — Принц тенниса (ТВ-2) (Сюсукэ Фудзи)
 2012 год — Зетмен (Кога Амаги в детстве)
 2013 год — Баскетбол Куроко (ТВ-2) (Александра)
 2014 год — Lady Jewelpet (Перидот)
 2014 год — Mekakucity Actors (Рин Кидо)	
 2014 год — Aldnoah.Zero (Фемианне)
 2015 год — Go! Princess PreCure (Лок, Куроро)	
 2015 год — Gintama (Котаро Кацура)
 2015 год — Hetalia: World Twinkle (Китай)
 2016 год — Aokana: Four Rhythm Across the Blue (Касуми Куробути)	
 2016 год — One Piece	(Дезире)	
 2016 год — Matoi the Sacred Slayer (Сиори Сумэраги)
 2017 год — Beyblade Burst God (Boa Alcacer)	
 2020 год — The God of High School	(Commissioner O)
 2021 год — Hetalia: World Stars (Китай, рассказчик)

Примечания

Ссылки 

Актрисы озвучивания Японии